Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1925 in Johannesbad / Janské Lázně in der Tschechoslowakei kamen zwei Wettbewerbe im Skilanglauf zur Austragung.

Die ersten Plätze gingen ausnahmslos an die Gastgeber. Im Dauerlauf über 50 km krönte sich der Deutschböhme Franz Donth, im Skilanglauf über 18 km der Tscheche Otakar Německý zum Sieger. Insgesamt gingen in beiden Wettbewerben vier der ersten Plätze an den Hauptverband der Deutschen Wintersportvereine und zwei an den Tschechoslowakischen Skiverband. Die besten Läufer aus dem Ausland kamen jeweils aus Italien. Die skandinavischen Länder Finnland und Schweden blieben den Meisterschaften fern, Norwegen entsandte nur zwei Teilnehmer.

Die Teilnehmer wurden wie bei vielen Wettbewerben in der damaligen Zeit in Leistungs- und Altersklassen eingeteilt, wobei für den Gewinn der einzelnen Klassen auch
Preise ausgeschrieben waren. Für die Weltmeisterschaftswertung zählt hingegen nur die Allgemeine Reihung aller Klassen.

Skilanglauf 18 km 
Datum: Samstag, 14. Februar 1925. Startzeit 09:30 Uhr
Ort: Johannisbad
Teilnehmer: 222 genannt; 140 gestartet; 136 gewertet;

Skilanglauf 50 km 
Datum: Donnerstag, 12. Februar 1925. Startzeit 08:30 Uhr
Ort: Johannisbad
Teilnehmer: 90 genannt; 65 gestartet, 54 gewertet;

Quellen 
 Die Skiwettkämpfe in Johannisbad in: Neue Freie Presse vom 13. Februar 1925, Seite 28
 Die Skimeisterschaften von Mitteleuropa in Neuigkeits-Welt-Blatt vom 17. Februar 1925, Seite 6
 Internationale Mitteleuropäische Skiwettläufe in: Prager Tagblatt vom 12. Februar 1925, Seite 7
 Skimeisterschaften von Mitteleuropa in: Prager Tagblatt vom 13. Februar 1925, Seite 6
 Skimeisterschaft von Mitteleuropa in: Prager Tagblatt vom 15. Februar 1925, Seite 8
 Narciarskie mistrzostwa Europy Środkowej. Czechosłowacja, Johannisbad (Jańskie Lazni). 12-15 lutego 1925 roku. in: Przegląd Sportowy vom 18. Februar 1925, Seite 7 (polnisch)
 Narciarskie mistrzostwa Europy Środkowej. Czechosłowacja, Johannisbad (Jańskie Lazni). 12-15 lutego 1925 roku. in: Przegląd Sportowy vom 18. Februar 1925, Seite 8 (polnisch)
 Narciarskie mistrzostwa Europy Środkowej. Czechosłowacja, Johannisbad (Jańskie Lazni). 12-15 lutego 1925 roku. in: Przegląd Sportowy vom 18. Februar 1925, Seite 9 (polnisch)
 Po zawodach w Czechosłowacji in: Przegląd Sportowy vom 25. Februar 1925, Seite 4 (polnisch)
 Po zawodach w Czechosłowacji in: Przegląd Sportowy vom 25. Februar 1925, Seite 5 (polnisch)
 Po zawodach w Czechosłowacji / Konkurs u skokach in: Przegląd Sportowy vom 25. Februar 1925, Seite 6 (polnisch)
 Die mitteleuropäische Meisterschaft im Skilaufen in: Reichspost vom 13. Februar 1925, Seite 12
 Die Skimeisterschaft von Mitteleuropa in: Reichspost vom 15. Februar 1925, Seite 22
 Die Skimeisterschaft von Mitteleuropa in: Reichspost vom 16. Februar 1925, Seite 6
 Internationales Skimeeting in Johannisbad in: Sport-Tagblatt vom 13. Februar 1925, Seite 4
 Skimeisterschaften von Mitteleuropa in: Sport-Tagblatt vom 16. Februar 1925, Seite 7
 Das internationale Schirennen in Johannisbad in: Tages-Post (Linz) vom 18. Februar 1925, Seite 10
 Tělovýchova a sport. Skvělé zakončení středoevropských závodů Svazu Lyžařů ŘčS. in: Československá Republika vom 16. Februar 1925, S. 12 (tschechisch)

Skilanglauf
Skilanglaufwettbewerb